Grismer kan som auktorsförkortning betyda:

 Jesse L. Grismer
 L. Lee Grismer

Robotskapade auktorsförkortningar